Sergueï Nikolaïevitch Stolboun - en russe  et en anglais  - (né le  à Kazan en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace devenu entraîneur.

Biographie 
Il commence sa carrière au SK Ouritskogo Kazan dans le URSS en 1971. Il joue dix-huit saisons à Kazan établissant le record du club. Il a joué environ 1000 matchs pour l'équipe pour un total de 582 buts. Lors de la saison 1982-1983, il inscrit 91 buts en 76 matchs. En 1989, il part en Yougoslavie au KHL Medveščak et devient entraîneur-joueur. Deux ans plus tard, il rejoint la Slovénie et le HK Bled. Il a également porté les couleurs du HK Slavija. Il met un terme à sa carrière de joueur en 2003.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1984-85|| SK Ouritskogo Kazan|| URSS || 58|| 48|| 22|| 70|| 34|| || || || || 
|-
| 1985-86|| SK Ouritskogo Kazan || URSS || 64|| 31|| 23|| 54|| 30|| || || || || 
|- 
| 1986-87|| SK Ouritskogo Kazan || URSS|| 64|| 31|| 18|| 49|| 32|| || || || || 
|-
| 1987-88|| SK Ouritskogo Kazan || URSS|| 71|| 21|| 18|| 39|| 24|| || || || || 
|- 
| 1988-89|| SK Ouritskogo Kazan || URSS|| 72|| 23|| 27|| 50|| 29|| || || || || 
|-
| 1989-90|| KHL Medveščak|| Yougoslavie|| || 45|| 32|| 77|| || || || || || 
|- 
| 1990-91|| KHL Medveščak || Yougolavie || || 45|| 24|| 69|| || || || || || 
|-
| 1991-92|| HK Bled || Slovénie || || 41|| 34|| 75|| || || || || || 
|- 
| 1996-97|| HK Slavija || Slovénie || || 34|| 32|| 66|| || || || || || 
|-
| 2002-03|| HK Bled || Slovénie || || 4|| || || || || || || ||

Références

Voir aussi

Naissance en avril 1954
Naissance à Kazan
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Entraîneur russe de hockey sur glace
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du HK Slavija
Attaquant de hockey sur glace